Termenul „Our” se poate referi la:

Our, râu în Germania, Belgia și Luxemburg
Our (Jura), comună din departamentul Jura, Franța
Our (Belgia), râu în care se varsă în Lesse